Lipponen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), archer olympique finlandais
Mika Lipponen (né en 1964), joueur finlandais de football
Paavo Lipponen (né en 1941), premier ministre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois